Командная гонка на время с раздельным стартом у мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2018 года прошла 23 сентября в австрийском Инсбруке. В отличие от остальных гонок чемпионата в командной гонке гонщики выступали не за национальные команды, а в составе своих профессиональных команд. Она стала последней в данном формате.

Участники

Маршрут 
Протяженностью маршрута составила 62,8 километра. Старт располагался в центре парка приключений "Area 47" в городе Эцталь-Банхоф, затем дистанция проходила через долину Верхнего Инн в Тирольском регионе через Тельфс и Фёльс в Инсбрук. Заключительная часть дистанции прошла в районе Инсбрука в городе Цирль, где преодолевался 4-километровый подъём с максимальным градиентом в 13% от муниципалитета Кематен-ин-Тироль до Аксамса. Спуск с вершины заканчивался в Гётценс. После чего снова возвращалась в Фёльс прежде чем финишировать напротив дворца Хофбурга.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт